Улица Варва́рка (Варварская улица, в 1933—1990 годах — улица Разина) — улица в Центральном административном округе города Москвы. Одна из самых древних и известных московских улиц. Проходит от Красной площади до площади Варварские Ворота. Нумерация домов ведётся от Красной площади.

Происхождение названия 
Название дано по церкви Варвары Великомученицы.

Встречается также мнение, что название церкви только послужило причиной рождения нового смысла у топонима, так как улицу называли «Варьской» уже в XV веке, а изначально его этимология восходит к слову «варя», то есть «место, где что-то варят».

История 

Первоначально начиналась от Спасских ворот Кремля и шла по гребню холма над Москвой-рекой. По некоторым данным, по её трассе проходила древняя дорога на Владимир. Впервые упоминается под названием Всехсвятской (по церкви Всех Святых на Кулишках) в конце XIV века, когда по ней въехал в Москву князь Дмитрий Донской, возвращаясь с Куликовской битвы (1380). С 1434 года называлась Варварской или Варьской.

Каменная церковь Святой Варвары Великомученицы была построена в 1514 году зодчим Алевизом Новым. Сохранившееся до наших дней здание в стиле русского классицизма было сооружено в 1796—1801 годах по проекту архитектора Родиона Казакова на том же месте. Судя по тому, что в одной из записей в летописи середины XV века улица упомянута как Варьская, то деревянная церковь стояла тут ещё до алевизового здания.

Улица сложилась как дорога по бровке холма над Москвой-рекой, проходившая из Кремля на Владимирскую, Рязанскую, Коломенскую дороги. В посаде на Варварской улице жили бояре, о чём свидетельствует музей — «Палаты бояр Романовых». В то же время это был торговый район, где селилась беднота, где сходились люди со всей Москвы, чтобы купить или продать что-либо в многочисленных рядах и лавках.

В XVII веке улица одно время называлась то Знаменской (по Знаменскому монастырю), то Большой Покровкой (по церкви Покрова Божией Матери на Псковской горе), но названия не прижились.

В конце XVIII века Варварку очистили от ветхих зданий. После пожара 1812 года большинство домов и магазинов на Варварке отстроено в камне.

После 1917 года Варварка была занята учреждениями и складами.

В 1933 году улица была переименована в улицу Разина в честь предводителя крестьянской войны 1670—1671 годов Степана Разина, в 1990 году улице было возвращено историческое название.

После сноса в 1934 года Китайгородской стены открылся выход на площади Ногина (ныне площадь Варварские Ворота).

В 1960-х годах, во время строительства гостиницы «Россия», вместе со всей жилой застройкой Зарядья уничтожена застройка южной стороны Варварки, кроме древних памятников архитектуры и нынешнего дома № 14.

Примечательные здания и сооружения

На нечётной стороне 
 № 1 — Средние торговые ряды, 1889—1893, архитектор Р. И. Клейн. До недавнего времени здание занимали военные организации. В 2007 здание огорожено по периметру, планируется снос внутренних строений и реконструкция по аналогии с Гостиным двором.
 № 3 — Гостиный двор, 1789—1805, архитекторы Джакомо Кваренги (проект), И. В. Еготов, С. Карин, П. Селихов (строительство); в 1903—1905 расширен К. К. Гиппиусом; в 1995—2000 годах перестроен в торгово-гостинично-развлекательный центр (общая площадь 81 600 кв.м.).
 № 5 — Торговый дом Морозова, 1864, архитектор А. С. Каминский.
 № 7 — Конторский и торговый дом «Варваринское подворье», 1890—1892, архитектор Р. И. Клейн. Сейчас — контора ФГУП «Кремль». Отделение Исполнительного комитета СНГ в Москве.
 № 9 — Контора Товарищества Тверской мануфактуры семьи Морозовых, 1896—1898, архитектор А. В. Иванов. Здание построено в формах классицизированной эклектики. Угловой вход в здание оформлен лоджией, коринфские колонны по бокам которой поддерживают антаблемент-козырёк. Два верхних этажа надстроены в советское время.
 № 11 —
 № 11 стр. 2 — усадьба Чириковых — Арманд, середины XVIII века, перестроена в 1894 году Б. Н. Шнаубертом.
 № 15, стр. 2,  — Церковь Рождества Иоанна Предтечи (Климента) у Варварских ворот, XVII век, перестроена в 1741 году.

На чётной стороне 
 № 2 стр. 1 — Храм Варвары Великомученицы на Варварке, 1796—1804 (первый храм на этом месте известен с 1514 года).
 № 4 — Церковь Максима Блаженного (1698—1699), колокольня 1829 года постройки.
 № 4а — Старый английский двор — палаты XVI века, принадлежали Московской компании. Объект ландшафтно-архитектурного комплекса парка «Зарядье», ранее — филиал Музея истории Москвы.
 № 8 — Старый Государев двор, Знаменский монастырь (основан в 1631 году):
 № 8, стр. 1,  — собор иконы Божьей Матери «Знамение» (1678—1682, архитекторы Ф. Григорьев, Г. Анисимов).
 колокольня (1784—1789), братский корпус XVII века.
 № 10 — Старый Государев двор, Палаты Романовых (XVI—XVII века, реставрированы в 1850-х годах Ф. Ф. Рихтером).
 № 12 — Храм Великомученика Георгия Победоносца на Псковской горке (1657), колокольня конца XVIII века.
 № 14 стр.1, 2  — Комплекс зданий: доходный дом купца первой гильдии Зелика Персиц (1909, архитектор Н. И. Жерихов), в доме сохранился лепной декор стен и потолков, художественное оформление лестничных пролётов; дом страхового общества «Якорь», построенный в 1898 году А. В. Ивановым, утратил в советские годы богатый фасад по Варварке, но сохранял первоначальный декор на дворовых и боковых фасадах. Вопреки законодательству об охранных зонах планируется снос этих, уцелевших в градостроительной мясорубке середины XX века, зданий ради коммерческого освоения участка и тем самым, частичной компенсации затрат на благоустройство парка «Зарядье» (на месте дореволюционного доходного дома планируется построить модернистское здание гостиницы). В 2013 году здания переданы Росимуществом Москве, в 2014 году выкуплены бизнесменом Дмитрием Шумковым. Заявителем строительства выступает ОАО «Торгово-промышленная компания „Продмаркет“». 16 октября 2015 года проект был представлен на Московском урбанистическом форуме, в сентябре городские власти выдали застройщику градостроительный план земельного участка на объект площадью 45 тыс. м², тогда как существующие площади обоих строений не превосходят 22 тыс. кв. м. Двукратное увеличение площадей планируется осуществить путем радикальной реконструкции, а фактически — сноса зданий. В ноябре 2016 г. начат снос. Полностью снесены два дворовых корпуса комплекса страхового общества «Якорь» и подвальные помещения, занимавшие всю площадь внутреннего двора. По мнению Петра Мирошника, снос ценного градоформирующего объекта и искажение панорам объекта Всемирного наследия «Московский Кремль», в охранной зоне которого находится владение, станут грубым нарушением отечественного законодательства и международных обязательств России. По заявлениям в СМИ заммэра Москвы М. Хуснуллина, строительство гостиницы в парке «Зарядье» планируется завершить в 2019 году. Внешние стены здания исчезают постепенно.  Дом отнесён к объектам Чёрной книги Архнадзора как утративший подлинность.

Галерея

Улица в художественной литературе и искусстве 
 Варварка неоднократно упоминалась в песнях. Известна песня про то, как «по улице Варваринской» бежит «мужик камаринский». Один из дореволюционных городских романсов начинается словами: «Шёл я улицей Варваркою со знакомою кухаркою».
 Известная старинная московская поговорка «К Варваре на расправу» связана с тем, что в XVII веке там находился судебный приказ.
 Перекрёстки Варварки изображены на нескольких картинах А. М. Васнецова.

Транспорт 
Станция метро «Китай-город»
Автобусы м5, 158

См. также 
 Московский Кремль
 Китай-город
 Белый город
 Зарядье
 Россия (гостиница, Москва)

Примечания

Литература 
 
 Сытин П. В. Прошлое Москвы в названиях улиц. — М., 1958.

Ссылки 

 Карты Яндекс — Улица Варварка
 Google Maps — Улица Варварка
 Александр Можаев. Варварка: территория мечты. // «Вести.ру», ноябрь 2014.

Китай-город
Переименованные улицы Москвы